Papa Gregori III (? - Roma, 741), Papa de l'Església Catòlica (731 -741), venerat com a sant
 Gregori III Mammas, eclesiàstic romà d'Orient, patriarca de Constantinoble
 Gregori III de Tusculum, fill de Gregori II a qui succeí en el comtat de Tusculum i altres possessions familiars vers el 1058, considerat l'ancestre de la família Colonna